Хафизе султанија је била ћерка Селима I и Ајше Хафсе султаније.

Биографија 
Први пут ју је деда султан Бајазит удао 1511. године за Шехит Мехмед-пашу (умро 1517). Други брак је склопила са новоименованим намесником Египта, Чобан Мустафа-пашом, који је био ожењен њеном тетком Хумашах. Након смрти Мустафа-паше, није познато да ли је била преудата.

Хафизе је умрла 10. јула 1538. године. Сахрањена је у џамији свог оца, гдје је поред ње касније сахрањена њена рођена сестра Хатиџе.

Потомство
Султанија Хафизе је имала једног сина, Кара Осман(шах)-бега . Није сигурно да ли је рођен из првог или из другог брака. Савременици тврде да је био љубимац султана Сулејмана. Могао је бити намесник по властитој жељи где је год хтео. Према причама, султан Сулејман је више пута у срџби знао да каже синовима ,,Немојте ме срдити, јер ћу Кара Османа учинити својим наследником!'' .

Осман је умро 1568. године у Скопљу,у селу Копчићима, где је и покопан.

Референце 

Умрли 1538.